Anogramma är ett släkte av kantbräkenväxter. Anogramma ingår i familjen Pteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Anogramma